Nesolecithus är ett släkte av plattmaskar. Nesolecithus ingår i familjen Schizochoeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Nesolecithus